Az USA-ban három Cheyenne megye található.

 Cheyenne megye (Colorado)
 Cheyenne megye (Kansas)
 Cheyenne megye (Nebraska)